

Antropologia
Cora – gruppo etnico del Messico

Astronomia
504 Cora – asteroide della fascia principale
Cora – cratere sulla superficie di Caronte

Biologia
Cora – genere di damigelle della famiglia Polythoridae
Cora – genere di basidiolicheni della famiglia Hygrophoraceae

Geografia
Italia
Cora – antica città del Latium adiectum, corrispondente alla moderna Cori
Stati Uniti d'America
Cora – comunità non incorporata della contea di Jackson (Illinois)
Cora – centro abitato della contea di Smith (Kansas)
Cora – comunità non incorporata della contea di Sullivan (Missouri)
Cora – comunità non incorporata della contea di Logan (Virginia Occidentale)
Cora – comunità non incorporata della contea di Lewis (Washington)
Cora – census-designated place della contea di Sublette (Wyoming)

Cinema
Cora – film del 1915 diretto da Edwin Carewe
Cora – titolo della versione softcore di Morbosamente vostra, film di Andrea Bianchi

Musica
Cora – opera di Étienne Nicolas Méhul
Cora – album di La Pina del 2000

Onomastica
Cora – nome proprio di persona inglese e tedesco femminile

Persone 
 Giuliano Cora (1884-1968) – diplomatico italiano

Altro 
Amaro Cora – digestivo dell'omonima azienda produttrice
Cora - una divisione territoriale poco estesa nella vecchia penisola iberica islamica